En anglais, le terme flashback signifie littéralement rétrospective.

Attractions 
 Flash Back est une attraction de bûches du parc Walibi Belgium.
 Flashback! est un parcours de montagnes russes navette au parc Six Flags Over Texas.
 Flashback est une ancienne attraction du parc Six Flags Magic Mountain.

Cinéma 
 Flashback est un film de 1969 de Raffaele Andreassi.
 Flashback est un film de 1990 de Franco Amurri avec Dennis Hopper et Kiefer Sutherland.
 Flashback – Mörderische Ferien est un film d'horreur de 2000 réalisé par Michael Karen.
 Flashback est un film de 2021 de Caroline Vigneaux.
 Le flashback est un procédé de récit dans les films, dont l'invention en 1901 est attribuée à Ferdinand Zecca dans Histoire d'un crime.

Jeux vidéo 
 Flashback est un jeu vidéo édité en 1992 par Delphine Software.
 Flashback est un jeu vidéo édité en 2013 par Ubisoft.

Informatique 
 Flashback est un cheval de Troie qui s'attaque au système Mac OS.

Littérature 
 Flashback (Flashback en version originale) est une nouvelle écrite par Dan Simmons parue en 1993.
 Flashback est un roman écrit par Dan Simmons paru en 2011.

Musique 
 Flashback est une chanson du groupe Imagination, dans l'album Body Talk (1981).
 Flashback est une compilation du groupe de rock sudiste américain .38 Special (1987).
 Flashback est un album du chanteur suédois Darin (2008).
 Flashback est une compilation du groupe Electric Light Orchestra.
 FLASH BACK est un album du groupe capsule (2007).
 Flashback est une chanson du DJ écossais Calvin Harris (2009).
 Flashback est un album du rappeur parisien Hanibal (2019).